A FIA ETRC magyar nagydíjat a Hungaroringen tartják Budapesttől 18 km-re, Mogyoródon. A verseny a 2015-ös kamion-Európa-bajnokság 7. fordulójaként debütált.

Futamgyőztesek 

Magyar autóversenyzés